Маркус Ви́нкельхок (; родился 13 июня 1980 года в Штутгарте, ФРГ) — потомственный немецкий автогонщик, победитель чемпионата мира FIA GT1 (2012), 3-кратный победитель 24 часов Нюрбургринга (2010, 2012, 2014), бронзовый призёр чемпионата Формулы-Рено 3.5 (2005).

Общая информация 
Маркус — потомственный автогонщик: его отец Манфред и два дяди Йоахим и Томас активно участвовали в различных автоспортивных сериях и даже принимали участие в гонках Формулы-1. Отец Маркуса погиб в 1985 году на соревнованиях в Канаде, но данное событие никак не повлияло на любовь семейства Винкельхоков к автоспорту — после небольшой паузы вся семья вновь стала гоняться, а позже дяди способствовали увлечению автоспортом маленького Маркуса.

Спортивная карьера

Первые годы 
Винкельхок начал свою карьеру в гонках формульного типа в 1998 году, заявившись на старт немецкой Формулы-Кёниг. Уже в первых стартах 18-летнему немцу сопутствует определённый успех: в девяти стартах сезона он ондерживает три победы и завоёвывает звание вице-чемпиона серии. Через год менеджмент пробует Маркуса в более конкурентоспособной серии, переводя его в двухлитровое первенство Формулы-Рено. Здесь Винкельхок проходит два сезона, участвуя в этапах немецкого, итальянского и европейского первенств. Не добившись особых успехов немец, тем не менее, из гонки в гонки показывает вполне конкурентоспособные времена, регулярно набирает очки и выигрывает несколько гонок.

В 2001 году Маркус перебирается в Формулу-3, подписав контракт с одной из команд немецкого первенства. Уже в первый сезон команда предоставляет Манфреду такую машину, что он быстро достигает по уровню стабильности лидеров пелотона и уже в первый год ему удаётся одержать три победы и занять пятое место в личном зачёте. В дальнейшем, решив проехать в подобных гонках сначала второй, а затем и третий сезон Маркус особо не преуспевает: накат на данной технике и знание трасс не позволяет ему в 2002-03 года занять даже места в призёрах сначала немецкого первенства, а потом евросерии. Дважды Винкельхок пробует себя на F3 Masters, но лучшим, чего он добивается, становится шестое место.

В 2004 году менеджмент ищет Маркусу место в более престижных формульных сериях, но в итоге договаривается с Mercedes-Benz о месте в одной из их команд второго эшелона в кузовной серии Deutsche Tourenwagen Masters. ход не оправдывает себя — за сезон Винкельхок так ни разу и не смог добраться до финиша в очковой зоне (хотя несколько раз он был близок к этому). Посчитав опыты в подобных гонках достаточными, немец в 2005 году возвращается в гонки машин с открытыми колёсами, подписав контракт с Draco Racing чемпионата Формулы-Рено 3.5. Год вне подобных соревнований почти никак не сказывается на Винкельхоке: с первых гонок он показывает вполне конкурентоспособные времена и сразу включается в борьбу за лидерство в личном зачёте. Несколько неудачных гонок в Монако и Валенсии в исполнении немца дают его соперникам слишком большой гандикап, который к концу года ему почти удаётся компенсировать, выбравшись на третье место. Одержаны три победы.

Формула-1 
В январе 2006 года в карьере немца начинается новая глава: он был подтверждён в качестве тестового и запасного пилота команды Midland F1. Первый сезон уходит на работу с инженерами команды и лишь изредка Винкельхок оказывается за рулём болида команды в боевых условиях уик-энда Гран-при. В 2007 году команда меняет владельцев, превращаясь в Spyker F1. Немца частично свобождают от тестовой работы, позволив ему в 2007 году проехать половину сезона в DTM.

Летом в Spyker F1 происходят изменения в пилотском составе: один из боевых пилотов команды — голландец Кристиан Альберс — теряет поддержку со стороны своих спонсоров, из-за чего оказывается вынужден покинуть команду. Быстро найти ему замену не удаётся и тогдашнее руководство коллектива предоставляет свободное место Маркусу. Болид команды в тот момент был мало конкурентоспособен, поэтому не удивительно, что имевший минимальный опыт пилотирования подобной техники Винкельхок в дебютной квалификации, даже на хорошо ему знакомой трассе Нюрбургринг, занял последнее место. В гонке же, которая из-за нестабильной погоды должна была начаться на подсыхающей трассе, удача, в какой-то момент улыбнулась Винкельхоку: немец и его гоночный инженер угадали с типом покрышек для подсыхающей трассы и когда на кольцо вновь обрушился дождь Маркус смог спокойно доехать до боксов, сменить резину и с большим отрывом возглавить пелотон, в то время как все остальные гонщики либо ехали очень медленно, либо вылетали с трассы, пытаясь на резине для сухой погоды преодолеть стремительно намокающую трассу. Впрочем дирекция гонки сначала выпустила машину безопасности, а затем прервала заезд красным флагом.

Позже, когда гонку возобновили, немец быстро потерял все завоёванные позиции, а через несколько кругов и вовсе сошёл из-за технических проблем. Эти события позволили Маркусу вписать своё имя в несколько рекордов чемпионата мира, но не позволила ему продолжить карьеру в Формуле-1: уже к следующему этапу Spyker F1 нашёл постоянную замену Альберса и Винкельхок вынужден был вернуться к своей роли тест-пилота. В конце года, когда команду выкупили индийские бизнесмены, Маркус и вовсе завершил выступления в Формуле-1.

Дальнейшая карьера 
Расставшись с Формулой-1 Винкельхок более не пытался добиться успеха в гонках на машинах с открытыми колёсами: по ходу сезона-2007 он добился контракта с одной из основных команд Audi в DTM, а с 2008 года в течение трёх сезонов выступал за команду Кеке Росберга. Вторая попытка Маркуса добиться успеха в серии оказалась немногим лучше первой: с 2008 года он регулярно набирает очки, но добиться подиумных финишей не может. В 2011 году, когда в DTM происходит очередная смена поколений, немец покидает серию.

Следующий этап в карьере Винкельхока связан с гонками GT: он устраивается в команду Münnich Motorsport, становясь одним из её пилотов в чемпионате мира FIA GT11. Пилотируя в составе своего экипажа Lamborghini Murciélago, Маркус быстро становится одним из лидеров чемпионата по скорости и стабильности результатов. В 2011 году экипаж № 38 позволяет себе слишком много неудачных гонок, из-за чего оказывается лишь на пятом месте в личном зачёте. На следующий год ненужных потерь удаётся избежать: лишь одна гонка без набранных очков позволяет им на финише сезона выиграть борьбу у двух экипажей соперников и с разницей в одно очко стать чемпионами мира.

Параллельно с участием в чемпионате мира Винкельхок участвует в различных национальных немецких сериях, регулярно стартуя в ADAC GT Masters и суточном марафоне на Нюрбургринге (все три старта проходят для Винкельхока более чем успешно: его экипаж каждый раз оказывается на подиуме своего класса, одержав две победы). Развить успех не удалось — чемпионат мира переформатировался в менее престижную региональную серию, где владельцы Münnich Motorsport участвовать не захотели. Маркус остался в гонках спортивных машин, в дальнейшем, при поддержке спортивных программ Audi и Porsche, стартуя во множестве чемпионатов, но нигде не будучи на первых ролях. Наиболее значимым его успехом становиться в этот период выступление в 24 часах Дейтоны в 2014 году, где Винкельхок смог помочь своему экипажу занять второе место в своём классе.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Формула-Рено 3.5 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты субботних гонок, во второй — воскресных.

Формула-1 

|-
!
! MF1 Racing
! Midland  M16
! Toyota  RVX-06 2,4 V8
! 

|-
!
! Etihad Aldar  Spyker F1 Team
! Spyker  F8-VII
! Ferrari  056H 2,4 V8
! 

|

|}

Кузовные серии

FIA GT1 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты квалификационных гонок, во второй — основных.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 
 

 Статья о Маркусе  на сайте F1Fanatic

Родившиеся 13 июня
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся в Штутгарте
Автогонщики Германии
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Формулы-1 из Германии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Spyker
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты DTM из Германии
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Ралли-кроссмены по алфавиту
Пилоты ADAC GT Masters
Пилоты чемпионата спорткаров
Пилоты 24 часов Спа